Labljane (Novo Brdo), localité du Kosovo ;
 Labljane (Peć), localité du Kosovo.

Homonymie de localités